Монреальский музей современного искусства () — музей в Монреале, крупнейшем городе провинции Квебек (Канада).

История 
Основан в 1964 году правительством Квебека, стал первым музеем в Канаде, посвящённым исключительно современному искусству, в котором представлены работы, начиная с 1939 года. Открыт в марте 1965 года выставкой работ живописца и графика Жоржа Руо, крупнейшего представителя французского экспрессионизма. В 1983 году музей изменил свой статус, став независимой корпорацией, которой руководит Совет директоров. Прежде чем обосноваться на своём нынешнем месте, музей размещался в трёх разных местах: в торговом комплексе на площади Виль-Мари с 1964 по 1965 год, в замке Дюфрен с 1965 по 1968 год, в Международной художественной галерее Экспо-67 и Сите-дю-Гавр с 1968 по 1992 год.

В 1992 году музей переехал в центр города во Дворец искусств (Place des Arts). Музей является частью крупнейшего культурного комплекса в Квебеке и Канаде, в котором сочетаются перформанс, экспериментальный театр, современные танцы, музыка и изобразительное искусство.

Коллекция 
Музейные экспонаты и временные выставки занимают 8 галерей общей площадью 2500 квадратных метров. Коллекция музея включает более 7 тысяч работ 1500 авторов (из которых 1200 - ныне живущие авторы) из Квебека (60 % всех работ), других провинций Канады, а также из зарубежных стран. В коллекции представлены скульптуры, картины, фотографии, инсталляции и медиаискусство. Изюминкой коллекции являются произведения Поля-Эмиля Бордюа. Представлены также работы Луизы Буржуа, Виктора Вазарели, Джеймса Таррела, Альфредо Джаара, Билла Виолы и многих других известных авторов.

Руководители музея 
 Роберт Гай 1964—1966
 Жиль Эно 1966—1971
 Анри Баррас 1971—1972
 Фернанда Сен-Мартен 1972—1977
 Луиза Летоша 1977—1982
 Андре Менар 1982—1985
 Марсель Бризбуа 1985—2004
 Марк Майер 2004—2009
 Моник Готье (исполняющая обязанности) 2009
 Полетт Ганьон, 2009 -

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт Монреальского музея современного искусства

Музеи Монреаля
Художественные музеи Канады
Монреаль
Музеи, основанные в 1964 году